Vosges bezeichnet:

 auf französisch das Mittelgebirge der Vogesen
 das nach dem Gebirge benannte Département Vosges
 den Asteroiden (10956) Vosges